Мезо́н-ле-Суле́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Сулен-Дюи. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10219.

Коммуна расположена приблизительно в 190 км к востоку от Парижа, в 85 км юго-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 80 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 42 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 30 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 58,3 %). Из 30 активных работали 30 человек (16 мужчин и 14 женщин), безработных не было. Среди 12 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об